Таракта́ш, Тарак-Таш (С крымскотатарского языка  «таракъ таш» — «каменный гребень»)  —  топоним, распространённый в Крыму.

Восточный Крым 

 Малый Таракташ — название села Дачное городского округа Судак до 1945 года. 
 Большой Таракташ — название села Каменка городского округа Судак до 1945 года. С 1977 года слито с селом Дачное в один населённый пункт.
 Таракташ — гора, у подножия которой расположено село Дачное.
 Таракташ - спорадически используемое название всей реки Судак, либо только её верхнего течения (3).
 Таракташская долина — местность в верхнем течении реки Судак, где расположены гора Таракташ и село Дачное.
 Таракташская волость — административно-территориальная единица в составе Феодосийского уезда Таврической губернии Российской империи, охватывавшая Таракташскую долину.
 Таракташский сельсовет — спорадически используемое название Дачновского сельского совета в современном Крыму.
 Таракташская трагедия — резонансное уголовное дело эпохи Российской империи, где обвиняемыми выступали уроженцы Таракташа (совр. Дачное).

Южный берег Крыма 
 Таракташ — скальный гребень (хребет) неподалёку от Ялты, входящий в состав Ай-Петринской яйлы.
 Таракташская тропа — горная тропа в Крыму, проходящая по скалам Таракташ (около Ялты).